Instrumentista de lira.
 Poeta lírico.

Ver também